Villapark (Eindhoven)
 Villapark (Maastricht)